Francesco Conti – włoski kardynał.
 Francesco Conti – włoski malarz.